Toggenburg heißen folgende geographische Objekte:

 Toggenburg, eine Region in der Ostschweiz
 Wahlkreis Toggenburg,  Wahlkreis des Kantons St. Gallen
 Toggenburg (Skigebiet), Wintersportgebiet im Obertoggenburg
 Toggenburg Mountain, Wintersportgebiet im US-Bundesstaat New York
 Burg Alt-Toggenburg bei Fischingen TG und Ruine Neutoggenburg bei Oberhelfenschwil SG, Stammsitze der Toggenburger

Toggenburg ist der Familienname folgender Personen:
 ein Ostschweizer Adelsgeschlecht, siehe Toggenburger
 Friedrich von Toggenburg (1866–1956), Statthalter von Tirol und Vorarlberg, von 1917 bis 1918  Minister des Inneren
 Georg von Toggenburg (1810–1888), Geheimrat, österreichischer Minister für Handel und öffentliche Arbeiten, Statthalter von Tirol und Vorarlberg sowie zweimal im Königreich Lombardo-Venetien
 Ida von Toggenburg, legendäre Schweizer Heilige, lebte eventuell im 12. Jahrhundert

Toggenburg, weiteres:
 Ritter Toggenburg, eine Ballade von Friedrich Schiller

Toggenburger steht für:
 Der Toggenburger, Name mehrerer früherer Zeitungen
 Kaspar Toggenburger (* 1960), Schweizer Künstler
 Toggenburger, das Produktesignet der Waffelfabrik Kägi Söhne AG in Lichtensteig, siehe Kägi-fret
 Toggenburger Höhenweg, Wanderweg im Toggenburg
 Toggenburger Ziege, Milchziegenrasse

Siehe auch:
 Alttoggenburg, Neutoggenburg, Obertoggenburg, Untertoggenburg
 Tockenburg